Latu est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), judoka tongien
 (née en 1986), joueuse de netball néo-zélandaise
Féao Latu (1980-2009), joueur tongien de rugby
 (né en 1965), joueur tongien de rugby
 (né en 1968), femme politique néo-zélandaise
 (né en 1993), joueur tongien de rugby
Nili Latu (né en 1982), joueur tongien de rugby
 (né en 1991), joueur américain de rugby
 (né en 1973), joueur tongien de rugby
Paulos Latu (né en 1992), joueur néo-zélandais de rugby
Roger Latu (1910-1972), journaliste français
 (né en 1988), joueur australien de rugby
Sinali Latu (né en 1965), joueur japonais de rugby
 (né en 1971), joueur japonais de rugby
Tolu Latu (né en 1993), joueur tongien de rugby
, homme politique tongien
 (née en 1997), joueur australienne de netball
 (née en 1961), femme politique samoane
 (né en 1981), joueur néo-zélandais de rugby

Prénom
 (né en 1987), joueur australien de rugby
 (né en 1982), joueur tongien de rugby
 (né en 1995), joueur néo-zélandais de rugby
 (né en 1959), joueur tongien de rugby

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois